Hoheit tanzt Walzer steht für:

 Hoheit tanzt Walzer (Operette), eine Operette von Leo Ascher 
 Hoheit tanzt Walzer (1926), einen österreichischen Stummfilm von Fritz Freisler
 Hoheit tanzt Walzer (1935), einen österreichisch-tschechoslowakischen Spielfilm von Max Neufeld